Ferula aitchisonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Ferula aitchisonii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
aitchisonii